Cristoforo Schor – architetto, ingegnere e scenografo italiano
 Filippo Schor – architetto, ingegnere, scenografo e pittore italiano
 Giovan Paolo Schor – pittore, scenografo e architetto austriaco